Call on Me – singolo di Eric Prydz del 2004
 Call on Me – singolo di Janet Jackson del 2006
 Call on Me – singolo di Starley del 2016
 Call on Me – singolo di Raye del 2021